A Bobby és Bill (eredeti cím: Boule et Bill) francia–kanadai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat. Magyarországon 2016. október 9-étől a Minimax tűzte műsorára, később az M2 is bemutatta.

Ismertető

Szereplők

Epizódok

Források

További információk 
 Bobby és Bill a tv24.hu-n 
 Bobby és Bill a mediatoon-distribution.com-on 

2016-ban bemutatott francia televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok